Tolzien ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Tolzien (1902–1992), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Gerhard Tolzien (1870–1946), deutscher Theologe und Landesbischof